Рајсвил има више значења:
 Рајсвил (Пенсилванија)
 Рајсвил (Тенеси)
 Рајсвил (Ајова)